Die Black Ball Squash Open 2023 fanden vom 2. bis 7. März 2023 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Titelverteidiger waren Paul Coll bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Coll schied bei diesem Turnier im Achtelfinale aus, El Sherbini im Viertelfinale. Das Finale der Herren bestritten Mohamed Elshorbagy und Tarek Momen, bei dem sich Elshorbagy mit 14:12, 11:8 und 11:7 durchsetzte und seinen 49. Titel auf der World Tour gewann. Den Wettbewerb der Damen entschied die topgesetzte Nouran Gohar für sich, sie besiegte im Endspiel Hania El Hammamy mit 11:9, 8:11, 12:10 und 11:5.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Omar Azzam bei den Herren und Lauren Baltayan bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 110.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
2023